Mikhaïl Varnakov est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 Mikhaïl Varnakov (1957), joueur de hockey sur glace russe.
 Mikhaïl Varnakov (1985), joueur de hockey sur glace russe.